Boreal steht für:

 Boreale Zone, Vegetationszone auf der nördlichen Erdhalbkugel, etwa zwischen 50. und 70. Breitengrad
 Boreales Klima, kaltgemäßigte Klimazone, weitgehend der borealen Vegetationszone entsprechend
 Borealer Nadelwald (Taiga), nördlichster Waldtypus der Erde
 Borealer Schild, boreale Ökoregion in Kanada
 Boreal (Klimastufe), nacheiszeitliche Epoche vor rund 10.000 Jahren
 Boreal, spanischer Hersteller von Bergsportausrüstung (Bergschuhen, Kletterschuhen, Rucksäcken)
 norwegisches Verkehrsunternehmen (Betreiber der Straßenbahn Trondheim)
 Le Boreal, französisches Kreuzfahrtschiff
 Boréal, kanadischer Literaturverlag mit Sitz in Montréal
 boreale Sprachen, Sprachfamilie

Boréal ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Boréal (1890–1959), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:

 Borealis